Joseph Hansen peut faire référence à :
 Joseph Hansen (1842-1907), danseur et chorégraphe belge ;
  (1862-1943), archiviste et historien allemand ;
 Joseph Hansen (1910-1979), militant communiste américain ;
 Joseph Hansen, rameur d'aviron américain ;
 Joseph Hansen (1923-2004), écrivain américain.

Voir aussi 
 Josef Theodor Hansen (1848-1912), peintre et illustrateur danois